Innerträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Innerträsket, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (46,4 ha)
Innerträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 738200-180578), sjö i Överkalix kommun,  (87,4 ha)
Innerträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 740327-177969), sjö i Gällivare kommun,  (16,7 ha)

Se även
Innerstträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn